Андерсон Соуза Консейсан (; 1 февраля 1994, Фейра-ди-Сантана, Бразилия), более известный как Талиска, — бразильский футболист, полузащитник клуба «Аль-Наср».

Клубная карьера 
Талиска является воспитанником команды «Баия». За неё он дебютировал 7 июня 2013 года в матче с «Коринтиансом», а в следующем матче, с «Сан-Паулу», забил свой первый мяч. После своего дебютного сезона он перешёл в португальскую «Бенфику». Талиска забил гол в своём дебютном матче за этот клуб, а 12 сентября 2014 года оформил свой первый хет-трик.

В 2016 году на правах аренды перешел в «Бешикташ». В турецком клубе Талиска провел два года, пока не был отдан в аренду до конца 2018 года в «Гуанчжоу Эвергранд».

26 октября 2018 года «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил контракт хавбека. Сумма трансфера составила 19,2 миллиона евро.

В 2021 году Андерсон Талиска перешёл в клуб Ан-Наср https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4)

Статистика

Клубная статистика

Карьера в сборной 
Талиска в составе молодёжной сборной Бразилии принимал участие на турнире в Тулоне. Его сборная выиграла турнир.

Достижения 
 Победитель турнира в Тулоне: 2013
 Чемпион штата Баияно: 2014
 «Бенфика»
 Чемпион Португалии (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель суперкубка Португалии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ForaDeJogo
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд